Фил Абрахам () — американский кинооператор и телережиссёр. Он работал над всеми шести сезонами телесериала «Клан Сопрано», в основном как кинооператор и со временем режиссёром одного из эпизодов. В 2008 году он выиграл премию «Эмми» за лучшую операторскую работу одночасового сериала за работу над пилотным эпизодом сериала «Безумцы». Он также получил ещё две номинации на премию «Эмми» за лучшую режиссуру драматического сериала за эпизоды «Вертолётная площадка» и «Другая женщина». Он пошёл в Йоркскую подготовительную школу и окончил Уэслианский университет, наряду с создателем «Безумцев» Мэттью Вайнером.

Фильмография

Режиссёр

Кинооператор

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Выпускники Уэслианского университета